Konšćica je naselje koje se nalazi u sastavu Grada Samobora, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 1,78 km2.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 289 stanovnika te 82 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji
Samobor